Vynohradivka puede referirse a:

Vynohradivka, localidad del Raión de Artsyz en el óblast de Odesa (Ucrania); 
Vynohradivka, localidad del Raión de Bolhrad en el óblast de Odesa (Ucrania); o
Vynohradivka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).